Kiowa – tribù di nativi americani
Lingua kiowa (codice ISO 639-3 kio)

 Stati Uniti d'America
Kiowa – capoluogo  della Contea di Elbert, Colorado
Kiowa – città  della Contea di Barber, Kansas
Kiowa – città  della Contea di Pittsburg, Oklahoma